

Persone 
 Mafalda di Savoia – regina consorte del Portogallo dal 1146 al 1157 (1125-1157)
 Mafalda del Portogallo – principessa portoghese e regina di Aragona (1148-1173)
 Mafalda del Portogallo – regina consorte di Castiglia dal 1215 al 1216, beata della Chiesa cattolica (1197-1256)

Pagine correlate 
Mafalda (disambigua)

Altri progetti